Митрополи́т Гео́ргий Павли́дис (; 24 июня 1916, Верия — 9 августа 1990, Стефани, Беотия) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Никейский.

Биография 
В 1939 году окончил богословский факультет Афинского университета.

В 1946 году был рукоположён в сан диакона епископом Патарским Мелетием (Христидисом). В 1948 году был рукоположён в сан пресвитера митрополитом Фтиотидским Амвросием (Николаидисом), после чего до 1950 года служил военным священником.

В 1950—1954 годы служил приходским священником и проповедником Фтотидской митрополии. В 1954—1958 годы служил в Драмской митрополии.

В 1958—1960 годы заведовал миссионерским обществом  и был редактором еженедельного буклета «Φωνή Κυρίου» (Голос Господень).

В 1960 году назначен управляющим Γραφείου Θρησκευτικής Διαφωτίσεως Кипрской православной церкви.

21 мая 1961 года был рукоположён в хорепископа Тремифунсткого, викария Архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра.

С 1 по 15 ноября 1964 года в составе делегации Кипрской православной церкви участвовал в работе III Всеправославного совещания на Родос.

23 июня 1967 года избран митрополит Никейским (Элладской православной церкви).

Скончался 9 августа 1990 года.

Публикации 
Печатные труды митрополита Георгия включает в себя книги и статьи моральной, религиозной и национальной тематики и сборники проповедей. К ним относятся:

 Книги
 Τροφός και φρουρός, εκδόσεις  Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα, 1959
 Σπασμένοι κρίκοι – Το δράμα των διαζυγίων, Αθήνα, 1960, σελίδες 46
 Τα δύο φτερά, Κύπρος, 1962
 Πίστις και επιστήμη, Κύπρος, 1963
 Λύχνος τοις ποσί μου (Κυριακοδρόμιο Ευαγγελίων), 1963
 Φως ταις τρίβοις μου, 1967, σελίδες 323
 Αίμα και στέμμα, Κύπρος, 1965
 Προς τις κορυφές, Κύπρος, 1966, σελίδες 126
 Ενθρονιστήριος λόγος, Νίκαια 1967
 Τα σύγχρονα προβλήματα της νεότητος και η αντιμετώπισις των υπό της Εκκλησίας, Αθήνα, 1967
 Χαμόγελο και δάκρυ - Τεύχος Α, Νίκαια, 1968
 Χαμόγελο και δάκρυ - Τεύχος Β, Νίκαια, 1968
 Χτίστε καινούργιους Παρθενώνες, Νίκαια 1968

 Проповеди
 Ενθρονιστήριος Λόγος, Νίκαια, 1967
 Πρέπει ν’ ανοίξουν οι δρόμοι, Νίκαια, 1968
 Κοινωνικότης όχι και ναι, εκδόσεις  Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα, 1970
 Επιμνημόσυνος Λόγος, Αθήνα, 1970
 Ενώπιον των ευθυνών μας, Νίκαια, 1976
 Γκρεμίστε και χτίστε, εκδόσεις Βυζάντιον, Νίκαια, 1978
 Η Ενορία Κέντρο Αγάπης και Αγιασμού , εκδόσεις  Βυζάντιον, Νίκαια, 1985, σελίδες 46

 Статьи
Основная часть статей, опубликованных в следующих публикациях:
 Ρήματα Ζωής (Κύπρος)
 Ομολογία (Νίκαια)
 Σαλπίσματα (Νίκαια)
 Φως στην πορεία του Λαού (Νίκαια)

Примечания

Ссылки 
 Υπηρέτησαν ως Δ.Ε.Α

Митрополиты Элладской православной церкви
Епископы Кипрской православной церкви